Northern Division kan syfta på följande platser:

Fiji 

 Norra divisionen, division,

Papua Nya Guinea 

 Northern Province (provins i Papua Nya Guinea), 

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar